Sirti peut désigner :
 , une entreprise italienne du secteur des télécommunications ;
 En italien, le Sirti signifie les Syrtes, c'est-à-dire deux grands golfes d'Afrique du Nord : 
 le Golfe de la grande Syrte (en italien ) ou Golfe des Syrtes ou plus simplement Golfe de Syrte,
 le Syrte mineur ou petite Syrte (en italien ) : voir golfe de Gabès ;
 En France, le Syndicat des radios indépendantes (SIRTI).